Первая Конная:

 Первая Конная армия красных, командарм С. М. Будённый, образована в 1919 году.
 Первая конная дивизия (белые) сначала Добровольческой, затем Кавказской армии белых, образована в 1918, командиры Эрдели, барон Врангель, Топорков.
 Первая конная дивизия (Петлюра), командир П. Ф. Болбочан.
 «Первая конная» — художественный фильм 1941 года.
 «Первая конная» — художественный фильм 1984 года.